Adrar kan henvise til:

 Adrar, Algeriet – by i Algeriet i provisen af samme navn
 Adrar (provins) – provins i Algeriet Adrar, Algeriet
 Adrar (region) – en region i Mauretanien